blich – miejsce, w którym bielono płótno

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15
 Blich – część miasta Brzozów
 Blich – część miasta Gorlice
 Blich – część miasta Jarosław
 Blich – część miasta Kańczuga
 Blich – część miasta Lędziny
 Blich – część miasta Łowicz
 Blich – część miasta Zator
 Blich – część wsi Łużna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Łużna
 Blich – część wsi Zabłocie w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów
 Blich – część wsi Krzywcza w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Krzywcza
 Blich – część wsi Rączyna w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Kańczuga
 Blich – część wsi Lipie w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski
 Blich – część wsi Bratkowice w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Blich – część wsi Wujskie w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Blich – część wsi Szufnarowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa

Inne 
 Blich – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zborowskim

Zobacz też 
 Ulica Blich w Krakowie
 Blech